Карибский кубок Шелл 1997 был 9-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в двух старанх: Сент-Китсе и Невисе и Антигуа и Барбуда. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1998 (разыгрывалась одна путёвка из двух).

Отборочный турнир 

 (действующий чемпион),  (хозяева турнира) и  (хозяева турнира) получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Предварительный этап 

  вышла в первый этап.

Первый этап

Группа 1 

  вышла во второй этап.

Группа 2 
  Каймановы острова и  отказались от участия в турнире.

  вышла во второй этап.

Группа 3 

  вышла во второй этап.

Группа 4 

  вышла во второй этап.

Группа 5 

  и  отказались от участия в турнире.

 Ответный матч не игрался,  вышла во второй этап.

Второй этап 

 получила путёвку в финальный турнир, не участвуя во втором этапе.

  получила путёвку в финальный турнир.

 Ответный матч не игрался,  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 получили путёвку в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1998.

Плей-офф 

Поскольку предыдущий розыгрыш Карибского кубка (в 1996 году), в котором разыгрывалась первая путёвка в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1998 также выиграли , то вторая путёвка была разыграна в дополнительном матче между финалистами этих двух розыгрышей.

 получила путёвку в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1998.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1997
1997